La XVIII edizione della Coppa dei Campioni della CSI si è svolta a Mosca dal 15 al 25 gennaio del 2010 ed è stata vinta dalla squadra russa del Rubin Kazan.

Ritiri
Le seguenti squadre si sono rifiutate di partecipare al torneo:
  Sheriff Tiraspol (campione di Moldavia)
  FC BATE - FK Dinamo Minsk (campione e vicecampione di Bielorussia)
  WIT Georgia (campione di Georgia)

Sono state rispettivamente sostituite da:
  FC Dacia Chişinău (vicecampione di Moldavia)
  FC Dnepr Mogilev (terzo classificato nel campionato bielorusso)
  HJK Helsinki (campione di Finlandia)

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

  non qualificata per il turno ad eliminazione diretta secondo regolamento.

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Note

Calcio nel 2010
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca